René Gämperle é um botânico e professor da Suíça.

Trabalha no Instituto da Paisagem e Natureza (ALN) no Cantão de Zurique, tendo desenvolvido trabalhos na área de adubação nitrogenada na cultura do milho.

Descreveu a espécie Lilium akkusianum.

Ligações externas 
 
 

Botânicos da Suíça